Святослав Ярославич — имя русских князей:
 Святослав Ярославич (1027—1076) — великий князь киевский (1073—1076), сын Ярослава Мудрого.
 Святослав Ярославич (ум. 1282/1285) — князь тверской (1271—1282/1285), сын Ярослава Ярославича.
 Святослав Ярославич (ум. 1145) — князь рязанский (1129—1143), муромский (1143—1145), сын Ярослава Святославича.